Касуґай (Айті)
Повіт Касуґай
Повіт Нісі-Касуґай